

Křenovice – comune in Moravia Meridionale
Křenovice – comune nella regione di Olomouc
Křenovice – comune in Boemia Meridionale

Křenovice, oggi Krzanowice – città nel voivodato della Slesia